Императрица Дзито или Дзито-тэнно (持統天皇  — ) — японская императрица, правившая с 1 октября 686 по 22 августа 697 года. Имя — Миноцуко-но ирацумэ. Детское имя — Уно-но-сарара (или Матаха-уно-но-сарара). Посмертный титул — Охо-яматонэко-амэно-хиронохимэ.

Дочь императора Тэндзи и супруга императора Тэмму, .

Жизнеописание 
На 11-м году правления уступила трон внуку — будущему императору Момму. Первая в истории получила титул «дадзё-тэнно» — экс-императрицы.

Дзито известна также как поэтесса. Вот образец её поэзии из собрания Хякунин иссю:

Это стихотворение было положено на музыку в начале XIX века в композиции «Восемь одежд».

Родословная 
Замечание: титул мико или о: дзи () носили сыновья государя, принцы или князья; титул химэ-мико, кодзё: или одзё: () — носили княгини / принцессы.

Примечания

Литература 

 
 
  

Правители Азии VII века
Царствовавшие императрицы Японии